Nerlj (pritoka Kljazme), rijeka u Rusiji, pritoka Kljazme (teče kroz Jaroslavljsku, Ivanovsku i Vladimirsku oblast)

 Nerlj (pritoka Volge), rijeka u Rusiji, pritoka Volge
 Nerlj (Ivanovska oblast, Rusija), grad u Ivanovskoj oblasti u Rusiji na rijeci Nerlju